Osoby o tym nazwisku:
 Andriej Kułagin – radziecki lotnik wojskowy
 Dmitrij Kułagin – rosyjski koszykarz